Carl Oscar Wilhelm Fredrik, född den 14 december 1852 i Stockholm,  död där den 13 mars 1854, var en svensk och norsk prins samt hertig av Södermanland. Han var ende son till kronprins Carl (senare Karl XV) av Sverige-Norge och kronprinsessan Lovisa.

Carl Oscar var under sin korta levnad nummer två i den svenska och norska tronföljden efter sin far.

I februari 1854 fick Carl Oscar mässlingen. Han ordinerades felaktigt kallbad, lunginflammation tillstötte och prinsen avled 15 månader gammal. Detta tillsammans med den dåvarande agnatiska tronföljden gjorde att hans farbror 1872 ärvde tronen som Oscar II. Carl Oscars lit de parade beskådades av omkring 40 000 personer. Han är begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Anfäder

Referenser

Noter

Norska prinsar
Svenska prinsar
Huset Bernadotte
Carl Oscar
Födda 1852
Avlidna 1854
Män
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Mottagare av Serafimerorden